Manoir de Kergal peut faire référence à :
 un manoir situé à Brandivy (Morbihan) ;
 un manoir situé à Crach (Morbihan) ;
 le manoir de Kergal Pasco, en Languidic (Morbihan).